Kaakloos, visachtig dier behorend tot de prikken, ooit aas voor de kabeljauwvangst
 Kaakloos, visachtig dier behorend tot de slijmprikken
 Prik (scheepsbaken), een baken voor de scheepvaart in kleine vaargeulen
 Prik (Tolkien), het elfenzwaard van Frodo Balings
 Prik (vereniging), een Belgische vrijzinnige vereniging

Benoemingen van prik in de volksmond:
 Diwaterstofcarbonaat of koolzuur, het koolstofdioxide dat opgelost is in frisdranken
 Elektrische spanning, het potentiaalverschil tussen twee punten in een elektrisch circuit
 Inenting of vaccinatie ter voorkoming van een infectieziekte
 Injectie (geneeskunde), een toedieningsvorm van medicamenten met behulp van een injectiespuit